Пржецлавский, Осип Антонович (1799—1879) — российский государственный деятель, цензор, член Совета Министерства внутренних дел по делам книгопечатания, польско-русский публицист.
 Пржецлавский, Павел-Платон Гиляревич (1822 — ?) — полковник Русской Императорской армии, участник Кавказской войны и русско-турецкой войны.